

Бойлінг-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна
 Бойлінг-Спрінгс — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Бойлінг-Спрінгс — переписна місцевість, штат Південна Кароліна